Valéry Fourcade, né le , est un auteur de jeux de société français.

Ludographie 
 Attakube, 2001, TF1 Games, 
 Kaskad, 2002, non édité, 
 Shendao, 2002, La Mèche Rebelle
 Elefantissimo, 2004, Cocktailgames / La Mèche Rebelle
 Laoupala, 2004, Cocktailgames

Auteur de jeux de société
Naissance en mai 1964